Бабу́ринский

 Бабуринский жилмассив — квартал в Выборгском районе Санкт-Петербурга, застроенный в 1928-1932 и 1939 гг. Назван по Бабурину переулку (утрачен; сайчас по его трассе проходят улицы Смолячкова и Чугунная).
 Бабуринский полк — 175 пехотный Бабуринский полк.
 Бабуринский сквер в Санкт-Петербурге — первоначальное название Сампсониевского сада (в советское время парк имени Карла Маркса).